A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpár versenyszámokat Utrechtben rendezték. A férfi egyéni mezőnyverseny kerékpározást július 18.-án rendezték.

Eredmények

Források 
 

Kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon